Quilico è il soprannome che il gheppio americano riceve per la sua canzone peculiare "Killy-killer-Kill".

Geografia 
 Collo di San Quilico – passo che collega sue valli tra i comuni di Corte e Soveria, in Corsica.

Persone 
 Adolfo Quilico – chimico e accademico italiano
 Carlo Alberto Quilico – avvocato, docente e politico, Cavaliere dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro
 Christina Petrowska-Quilico – pianista canadese
 Gino Quilico – baritono canadese di origini italiane
 Louis Quilico – baritono canadese

Pagine correlate 
 Quilici